Bora (wind), een droge valwind in de Balkan
 Volkswagen Bora, een middenklasse-auto van Volkswagen
 Maserati Bora, een sportauto van Maserati
 Borá, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Bora (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Romaleidae
 Boris Kostić, een schaker met bijnaam Bora, actief in de eerste helft van de 20e eeuw
 Katharina von Bora, non, later vrouw van Maarten Luther; bijgenaamd die Lutherin
 BORA-hansgrohe, wielerploeg

Zie ook
 Bora Bora, een atol in de Stille Oceaan, behorend tot Frans-Polynesië